Жюльен Вандер (; 18 марта 1996) — швейцарский спортсмен, стайер. Является действующим рекордсменом Европы на дистанции 10 км (шоссе) и в полумарафоне.

Биография 
Жульен родился в семье музыкантов (его мать была скрипачкой, а отец виолончелистом). Лёгкой атлетикой он стал заниматься с пяти лет, а в пятнадцать лет стал специализироваться в беге на длинные дистанции.

Спортивная карьера 
14 октября 2018 на 10-километровом шоссейном забеге «City to Surf Run 10K in Durban» в городе Дурбан установил новый рекорд Европы в беге на 10 км по шоссе (27:32), превзойдя результат британского легкоатлета Мо Фары (27:44), показанный в 2010.

30 января 2018 на 10-километровом шоссейном забеге «Corrida de Houilles» во французском городе Уй превзошел собственный рекорд, показав время 27:25.

8 февраля 2019 8 февраля 2019 на Рас-эль-Хаймском полумарафоне установил новый рекорд Европы (59:13), улучшив результат Мо Фары (59:32), показанный в марте 2015 в Лиссабоне.

Награды и достижения

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Бегуны на средние дистанции Швейцарии
Бегуны на длинные дистанции Швейцарии